(414) Лириопа () — астероид из внешней части главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C. Был открыт 16 января 1896 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь нимфы по имени .

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Названия астероидов из древнегреческой мифологии